Рудава (польск. Rudawa) — многозначный термин.

 Рудава — село в Польше, находится в Краковском повяте Малопольского воеводства.
 Рудава — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в селе Рудава в гмине Забежув.
  — река в Польше.